En Pologne, Żurawiniec peut faire référence à : 

 Żurawiniec, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Żurawiniec, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Żurawiniec, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne.